David Walters, (né en 1951), homme politique américain.
 David Walters, (né en 1987), nageur américain.
 David Walters, auteur-compositeur-interprète, producteur et DJ français.

Voir aussi